Вратислав I Пшемисл (око 888 - око 921) био је војвода Бохемије из династије Пшемисловића. Владао је од 915. године до своје смрти.

Биографија 
Вратислав је био млађи син Боривоја I, првог кнеза Чешке и његове жене Људмиле. На престолу је наследио свога брата Збигњева након његове смрти (915. године). Са својом женом Драхомиром, Вратислав је имао најмање двојицу синова: Вацлава и Болеслава. Обојица су касније били чешки владари.

Вратиславов брат ослободио је Чешку од вазалног односа према Великоморавској кнежевини и приближио је западном утицају. Године 915. Вратислав је пружио подршку Мађарима у њиховој борби против саксонског војводе. Вратислав је у Прагу основао цркву Светог Ђорђа. Познат је и као оснивач Вроцлава. Погинуо је у борби против Мађара 919. или 921. године. Наследио га је старији син Вацлав.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 888.
Умрли 921.
Пшемисловићи
Владари у Европи у X веку
Војводе Чешке